Wolnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Wolnoje (Adygeja), in der Republik Adygeja
 Wolnoje (Amur), in der Oblast Amur
 Wolnoje (Astrachan), in der Oblast Astrachan
 Wolnoje (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1946 Wollehlen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Wolnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1938 Wolla, 1938–1946 Ebenau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Wolnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Gut Schulstein, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Wolnoje (Krasnodar, Tuapse), in der Region Krasnodar, Rajon Tuapse
 Wolnoje (Krasnodar, Uspenskoje), in der Region Krasnodar, Rajon Uspenskoje
 Wolnoje (Omsk), in der Oblast Omsk

Siehe auch:
 Wilne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Вольное